James Beggs (wioślarz)
 James M. Beggs